

Населені пункти та їхні частини

 Камйонкі — село в гміні Пешице Дзержоньовського повіту Нижньосілезького воєводства
 Камйонкі — село в гміні Стара Біла Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Камйонкі — село в гміні Лончна Скаржиського повіту Свентокшиського воєводства
 Камйонкі — село в гміні Ґолдап Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Камйонкі — село в гміні Ґіжицько Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Камйонкі — село в гміні Козлово Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Камйонкі — село в гміні Курник Познанського повіту Великопольського воєводства
 Камйонкі — частина міста Альверня в Хшановському повіті Малопольського воєводства
 Камйонкі — частина села Ґонскі в гміні Воля-Кшиштопорська Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Камйонкі — частина села Райброт у гміні Ліпниця-Мурована Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Камйонкі — частина села Зажече в гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Камйонкі — частина села Лонкта-Ґурна в гміні Жеґоцина Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Камйонкі — частина села Козьміце-Мале в гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Камйонкі — частина села Дудкі в гміні Троянув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Камйонкі — частина села Седлиська-Боґуш у гміні Бжостек Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Камйонкі — частина села Лискі в гміні Лискі Рибницького повіту Сілезького воєводства
 Камйонкі — частина села Руново в гміні Тшцянка Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Камйонкі — колонія в гміні Сташув Сташовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки